Freak Show má více významů:
 anglický výraz pro panoptikum
 Obludárium (anglicky Freak Show), americký film z roku 2017
 Freak Show (album Fru Fru), hudební album
 Freak Show (album Silverchair), hudební album
 Freak Show (televizní seriál)
 Freak Show (festival), BDSM hudební akce